Trio pour clarinette, violoncelle et piano  de Ludwig van Beethoven (connu aussi comme Trio avec piano )
 Trio pour clarinette, violoncelle et piano de Johannes Brahms
 Trio pour clarinette, violoncelle et piano  de Louise Farrenc (connu aussi comme Trio pour piano )
 Trio pour clarinette, violoncelle et piano de Ferdinand Ries
 Trio pour clarinette, violoncelle et piano de Vincent d'Indy
 Trio pour clarinette, violoncelle et piano'' d'Alexander von Zemlinsky